Канатлан има више значења:

 Општина Канатлан (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Канатлан (Канатлан, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику